Il singolare del torneo di tennis Mamaia Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sebastián Decoud che ha battuto in finale Victor Crivoi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 David Guez (quarti di finale)
 Denis Gremelmayr (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Ivo Klec (secondo turno)

 Aleksandr Dolhopolov (primo turno)
 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Victor Crivoi (finale)
 Marc Fornell Mestres (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mamaia Challenger 2007